

Pessoas
Acey Slade, um guitarrista estadunidense.
Chris Slade, um baterista britânico.
David Slade, um cineasta britânico.
Henry Slade, um médium estadunidense.
Slade Pearce, um ator estadunidense.

Outros
8074 Slade, um asteróide descoberto pelo astrônomo Edward Bowell.
Slade, uma banda britânica de glam rock.
Slade Wilson, um personagem da DC Comics.

Desambiguação